Unleashed in the East е концертен албум на британската хевиметъл група Judas Priest, издаден на 17 септември 1979 г.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали
 Кенет Даунинг – китара
 Глен Типтън – китара
 Йън Хил – бас
 Лес Бинкс – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 1979 година